Sezon 2006 w World Touring Car Championship – trzecia edycja mistrzostw. Rozpoczął się 2 kwietnia na włoskim torze Monza, zaś zakończył 19 listopada na Guia Circuit w Makau. W sezonie rozegrano 20 wyścigów na 10 torach. W porównaniu do sezonu 2005 w kalendarzu nastąpiło parę zmian. Pierwsza z nich to inna lokalizacja rundy w Wielkiej Brytanii, która nie odbyła się na torze Silverstone, lecz na Brands Hatch. Druga zmiana to rezygnacja z rundy na torze Autodromo Enzo e Dino Ferrari we Włoszech. Na jej miejsce, z siódmej na czwartą, przesunięto rundę w Motorsport Arena Oschersleben w Niemczech. Po niej rozgrywaną debiutancką w serii rundę w Brazylii na torze Curitiba. Siódmą rundę stanowił również debiutancki wyścig na czeskim torze Autodrom Brno. W roku tym nie rozegrano rundy na Spa-Francorchamps w Belgii.

Kierowcy i zespoły

Kalendarz

Rezultaty wyścigów

Wyniki

Mistrzostwa kierowców 
Kierowcy w sezonie 2006 byli nagradzani punktami w następującej kolejności: 10–8–6–5–4–3–2–1.

Pogrubione – Pole position
Kursywa – Najszybsze okrążenie
† – kierowcy, którzy nie ukończyli wyścigu, ale zostali sklasyfikowani po ukończeniu 90% wyścigu.

Trofeum Yokohamy (kierowcy) 
Kierowcy zdobywali w tej klasie następującą liczbę punktów 10–8–6–5–4–3–2–1 w zależności od miejsca w wyścigu w klasie Yokohama Independent Trophy.

Przypisy

Bibliografia 
 WTCC > 2006 > Kalendarz wyścigów
 WTCC > 2005 > Kalendarz wyścigów

Linki zewnętrzne